Marko Dmitrović (cirill betűkkel: Марко Дмитровић; Szabadka, 1992. január 24. –) szerb válogatott labdarúgókapus, a Sevilla játékosa. Hazájában a Crvena zvezda csapatában kezdett el futballozni. 2013 nyarán szerződött az Újpest FC-hez.

Válogatott 
Dmitrović végigjárta a szerb korosztályos válogatottakat. 2016 augusztusában meghívott kapott az ír válogatott elleni világbajnoki selejtezőre készülő felnőtt szerb keretbe. 2017-ben mutatkozott be a szerb válogatottban, egy Dél-Korea elleni barátságos mérkőzésen.

Mérkőzései a szerb válogatottban

Sikerei, díjai

Klubcsapatokkal 
 Újpest FC:
 Magyar kupa: 2013-14

Statisztika

Jegyzetek

Források 

Szerb labdarúgók
Labdarúgókapusok
Szabadkaiak
1992-ben született személyek
Az Újpest FC labdarúgói
A Crvena Zvezda labdarúgói
A Charlton Athletic labdarúgói
Az Alcorcón labdarúgói
A Sevilla labdarúgói
Az English Football League labdarúgói
Az NB I labdarúgói
A La Liga labdarúgói
A Segunda División labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
A 2022-es világbajnokság labdarúgói
Magyarországon játszó külföldi labdarúgók
Élő személyek